Pavlovszk (Павловск), város Oroszországban, Szentpétervártól 26 km-re délre, Szentpétervár Puskini kerületéhez tartozik
 Pavlovszk (Павловск), város Oroszországban, a Voronyezsi terület Pavlovszki járásának székhelye
 Pavlovszk (Павловск), falu Oroszországban, az Altaji határterület Pavlovszki járásának székhelye